Most Klementa Gottwalda byl v minulosti název více mostů:

 Nuselský most – most přes údolí Botiče v Praze
 Podolský most – most přes vodní nádrž Orlík na Vltavě v okrese Písek
 most Jana Palacha – most přes Otavu ve Strakonicích u zámku

Externí odkazy